Indore ist:
 eine Stadt in Indien, siehe Indore
danach benannt:
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Indore (Staat)
 ein Distrikt in Indien, siehe Indore (Distrikt)
 eine Division in Indien, siehe Indore (Division)